Hylecthrus är ett släkte av insekter. Hylecthrus ingår i familjen stekelvridvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stekelvridvingar
Hylecthrus